Камысты — название населённых пунктов в Казахстане:
 Камысты — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Камысты — село в Жанибекском районе Западно-Казахстанской области.
 Камысты — село в Камыстинском районе Костанайской области.